Terry Moore – attrice cinematografica e scrittrice statunitense
 Terry Moore – giocatore di baseball statunitense
 Terry Moore – bassista neozelandese
 Terry Moore – calciatore canadese
 Terry Moore –  fumettista statunitense